2. Division steht für:
 militärische Einheiten, siehe 2. Division (Militär)

2. Division (auch II. Division, Division 2, engl. 2nd Division, frz. 2e Division) steht für folgende Ligen im Sport:

 Name der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball von 1952 bis 2016, siehe Division 1B
 2. Division (Dänemark), bis 1990 zweithöchste Spielklasse, anschließend dritthöchste Spielklasse im dänischen Fußball
 II. Division, zweite deutsche Vertragsspielerklasse bis 1963 im Fußball
 Football League Second Division, 1892/93 bis 1991/92 zweithöchste, anschließend bis 2003/04 dritthöchste Spielklasse im englischen Fußball
 Isthmian League Second Division, englische Amateurliga auf der insgesamt neunten Ebene des englischen Fußballs
 Division 2, historische Bezeichnung der Ligue 2, zweithöchste Spielklasse im französischen Fußball
 Division 2 Féminine, zweithöchste Spielklasse im französischen Frauenfußball
 bis 1998 zweite österreichische Vertragsspielerklasse, jetzt 2. Liga (Österreich)
 2. Fußball-Division (Russland), dritte Spielklasse im russischen Fußball
 Scottish Football League Second Division, dritte schottische Liga
 Division 2 (Schweden) (auch Supertvåan), vierthöchste Spielklasse im schwedischen Herrenfußball
 Division II (Schach), Spielklasse im schwedischen Mannschaftsschach
 Welsh Football League Second Division, dritte walisische Liga
 Second Division (Zypern), zweite Fußballliga in der Republik Zypern

Siehe auch:
 2. Liga
 Segunda División (Begriffsklärung)